Insomniac ():
 Insomniac — альбом группы Green Day (1995)
 Insomniac — собственный лейбл финской группы Poets of the Fall
 Insomniac — альбом Энрике Иглесиаса (2007)
 Insomniac Games — американская студия по разработке видеоигр.